Ференц Сеченьи:
 Сеченьи, Ференц (1754—1820) — венгерский граф из рода Сеченьи.
 Сеченьи, Ференц (1922—2014) — венгерский кинооператор.